El término Hermandad o Cofradía de N. P. Jesús de la Pasión puede referirse a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa:

 La Hermandad de la Pasión, de Córdoba.
 La Archicofradía de N. P. Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso, de Málaga.
 La Hermandad Dominicana del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, N.P. Jesús de la Pasión, Ntra. Sra. de los Dolores y Ntra. Sra. de la Esperanza, de Salamanca.
 La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced, de Sevilla.
 La Hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión de Úbeda.